Maryborough kan syfta på följande platser:

Australien 

 Maryborough (ort i Australien, Victoria), Central Goldfields, 
 Maryborough (ort i Australien, Queensland), Fraser Coast,

Irland 

 Portlaoise, stad, 

Robotskapade Australienförgreningar